Горноста́ев Фёдор:

 Горностаев, Фёдор Дмитриевич (1869 — ?) — русский военачальник, генерал-майор.
 Горностаев, Фёдор Фёдорович (1867—1915) — русский архитектор, художник, реставратор, преподаватель и историк архитектуры.